Příjmení Kotrba nosí více různých osobností:

 Emil Kotrba (1912–1983) – československý malíř a grafik
 František Kotrba (1910–???) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Jan Kotrba (1872–???) – český a československý politik, meziválečný senátor za živnostenskou stranu
 Jiří Kotrba (* 1958) – český fotbalista, fotbalový trenér a funkcionář
 Karel Kotrba – více osob, rozcestník
 Marius Kotrba (1959–2011) – český sochař
 Štěpán Kotrba (* 1963) – český novinář, pedagog, politický a mediální analytik a pražský redaktor Britských listů, designer a keramik
 Štěpán Kotrba (1932–1999) – český sochař a keramik, pedagog FA ČVUT
 Václav Kotrba (1871–1929) – český knihtiskař, vydavatel a knihkupec
 Viktor Kotrba (1906–1973) – architekt a památkář

ženy:
 Daniela Kotrbová (* 1990) – česká sportovní lezkyně
 Jorga Kotrbová (* 1947) – česká herečka, matka Tamary Kotrbové
 Marie Kotrbová (1904–1942) – učitelka, účastnice II. odboje, popravena v KT Mauthausenu s podporovateli parašutistů 
 Marie Kotrbová-Procházková (1930–2013) – česká sochařka a keramička
 Tamara Kotrbová (* 1971) – česká herečka, dcera Jorgy Kotrbové
 Vilma Vrbová-Kotrbová (1905–1993) – česká malířka, portrétistka